Анита Ва́хтер (; ) — австрийская горнолыжница, олимпийская чемпионка в комбинации (1988), двукратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1992 года в комбинации и гигантском слаломе. Обладательница Кубка мира 1992/93 в общем зачёте. Пятикратный призёр чемпионатов мира. Универсал, наиболее успешно выступала в гигантском слаломе и комбинации. Лучшая спортсменка Австрии 1993 года.

Живёт с бывшим австрийским горнолыжником Райнером Зальцгебером, у пары две дочери.

Зимние Олимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS

Горнолыжники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года